Halasi Tibor (1939–2007) labdarúgó (Pécsi Dózsa)
 Halasi Tibor (1963) jogász, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért felelős államtitkára 2010 és 2011 között